Megasoma gyas — вид жесткокрылых из подсемейства дупляков семейства пластинчатоусых.

Описание 
Длина тела самцов 60—120 мм, самок — 50—75 мм. Надкрылья и переднеспинка самцов покрыты короткими густыми рыжевато-жёлтыми волосками, порой почти целиком закрывающими основной фон. Основная окраска тела — чёрная. Выражен половой диморфизм: самцы имеют выросты «рога» на голове и переднеспинке. Самка без «рогов». На голове самца длинный изогнутый вверх и кзади рог. Переднеспинка самцов с тремя короткими и толстыми в основании рогами, направленными вперёд. Срединный из них раздвоенный на конце. Щиток у основания мелко точечный. Передние голени у самцов — прямые. Переднеспинка самки густо морщинистая. Протонум с продольным, заднемедианным килем.

Эндемик Бразилии. Жуки встречаются в мае.

Литература 
 Reitter, E. 1960. Beetles. G.P. Putnam’s Sons, New York, NY.
 Ronald M. Young — A Field Guide of the Dynastidae Family of the South of South America, Absaroka Natural History Trust

Ссылки 
 Megasoma gyas prandii — Coleoptera-Atlas.com
 Generic Guide to New World Scarab Beetles — Megasoma gyas

Дупляки
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1785 году
Эндемики Бразилии